De Euceratopia of, taalkundig onjuist, Euceratopsia, zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Ceratopia.

In 2021 benoemden en definieerden Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een nodusklade Euceratopsia als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Leptoceratops gracilis Brown, 1914, Protoceratops andrewsi Granger & Gregory, 1923 en Triceratops horridus Marsh, 1889; en al diens afstammelingen. De naam betekent de "Ware Ceratopia". Het was al lang bekend dat de Leptoceratopidae en de Coronosauria een klade vormden maar deze tak had tot dan toe geen aparte naam gekregen.

De groep bestaat uit kleine tot grote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië en Noord-Amerika. Ze hebben grote koppen. De oudste bekende mogelijke euceratopiër is Graciliceratops uit het Cenomanien, hoewel de plaatsing daarvan onzeker is. De groep omvat de succesvolle Ceratopidae maar stierf uit aan het einde van het Krijt.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Ceratopia